Covell ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrea Covell (* 1953), US-amerikanische Theaterschauspielerin
 Anne Covell (1950–2020), kanadische Leichtathletin, siehe Anne Cliff
 Daniel Christopher Covell (* 1971), US-amerikanische Wrestler, siehe Christopher Daniels
 Mark Covell (* 1967), britischer Segler
 Phyllis Covell (1895–1982), britische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Covel
 Cowell